Edelfisch steht für

 Edelfische (Physostomi), veraltetes Taxon der Knochenfische
 Edelfisch (Fischereirecht), diverse wertvollere Speisefische
 Coregonus nobilis, endemischer Fisch des Vierwaldstättersees

 Edelfisch GmbH, ehemaliges deutsches Fischhandelsunternehmen, heute Frischeparadies

Siehe auch:
  Speisefisch